Plusieurs princesses royales géorgiennes ont porté le nom de Cata (ou Kata) Bagration :
 Cata (fille de Georges  de Géorgie), princesse du  ;
 Cata (fille de David IV de Géorgie), épouse d'un prince byzantin au .